Оперкулум () представља мали покривач, капак или поклопац и појам је широко распрострањен у описима животиња и биљака.

Оперкулум може да се односи на:

У људској биологији:
 Цервикални слузни чеп, чеп који испуњава и затвара цервикални канал за време трудноће
 Оперкулум (мозак), део мозга који покрива мождано острво
 Оперкулум (стоматологија), мали залистак који покрива зуб који избија

У биологији животиња:
 Оперкулум (животиње), структура која личи на поклопац или мала врата која се отварају и затварају
 Оперкулум (рибе), шкржни поклопац код кошљориба и неких хрскавичавих риба
 Оперкулум (пужеви), задебљали задњи део стопала код пужа који служи за затварање отвора љуштуре приликом увлачења стопала у њу
 Оперкулум (птице), структура која прекрива ноздрве неких птица
 Оперкулум (морске маховине), капак на отвору неких морских маховина
 Оперкулум, предњи крај чауре воћне мушице, кроз који излази одрасла мушица

У ботаници:
 Оперкулум (ботаника), различити поклопци и залисци који се односе на биљке, алге и гљиве